Kuf (ק) è il nome della diciannovesima lettera dell'alfabeto ebraico moderno

Codici 
 KUF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Kurumoč, Samara, Russia